Název Chreščatyk má více sídel:

 Chreščatyk (Romenský rajón), obec v Romenském rajónu v Sumské oblasti
 Chreščatyk (Konotopský rajón), obec v Konotopském rajónu v Sumské oblasti
 Chreščatyk (Čerkaský rajón), obec v Čerkaském rajónu v Čerkaské oblasti
 Chreščatyk (Černovický rajón), obec v Černovickém rajónu v Černovické oblasti

Chreščatyk je také název ulic

 Chreščatyk, ulice v Kyjevě
 Chreščatyk (Bojarka), ulice v Bojarce
 Chreščatyk (Čerkasy), ulice v Čerkasech
 Chreščatyk (Vertijivka), ulice v Vertijivce

Chreščatyk je také názvem

 Chreščatyk (stanice metra v Kyjevě), stanice metra na Svjatošynsko-Brovarské lince kyjevského metra
 Chreščatyk (říčka), říčka v Kyjevě
 Chreščatyk (rokle), rokle v Kyjevě
 Chreščatyk (sbor), kyjevský městský komorní sbor

Související články 

 Novochreščatyk, osada v Neklinovském rajónu v Rostovské oblasti
 Chreščatyj park, park nad roklí Chreščatyk v Kyjevě

Rozcestníky - místopisné jméno